Kardinalprotopriester (auch italienisch protoprete oder primoprete) ist ein hauptsächlich protokollarisches Amt im Kardinalskollegium, das der jeweils dienstälteste Kardinalpriester innehat.

Er ist primus inter pares seiner Kardinalsklasse und der ranghöchste Kardinal nach den Kardinalbischöfen. Er hat im Konklave nach Punkt 74 des Apostolisches Schreiben Universi Dominici gregis ermahnende Worte zu sprechen, wenn es länger andauert. Ferner spricht er bei der Inthronisation, also der feierlichen Einführung eines Papstes in sein Amt, das Gebet für den neuen Pontifex.

Kardinalprotopriester wird derjenige Kardinalpriester, dessen Kreierung am längsten zurückliegt. Bei Datumsgleichheit gibt die Platzierung auf der Kreierungsurkunde vor, welcher Kardinal den Titel erhält.

Bei der Einführungsfeier von Papst Benedikt XVI. fiel Stephen Kim Sou-hwan die Aufgabe zu, das formale Gebet zu sprechen. Bei der Einführung von Papst Franziskus sprach diesen Teil der dienstälteste anwesende Kardinalpriester Godfried Danneels, da Paulo Evaristo Arns mit 91 Jahren aus Altersgründen nicht nach Rom gereist war.

Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert war die Funktion oft mit der Titelkirche San Lorenzo in Lucina verbunden, wobei fallweise der Titelinhaber protoprete wurde, obwohl er nicht der dienstälteste Kardinal war.

Liste der Amtsinhaber 

2 Überschneidung auch in der Quelle (Salvador Miranda) angegeben; Klärung ist ausständig

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

!Kardinalprotopriester